A 2010. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí férfi óriás-műlesiklás versenyszámát február 23-án rendezték Whistlerben. A futamokat eredetileg február 21-én bonyolították volna le, de a kedvezőtlen időjárás miatt február 23-ára halasztották. A versenyt a svájci Carlo Janka nyerte meg. A Magyarországot képviselő Bene Márton a 71. helyen végzett.

Eredmények 
A versenyzők két futamot teljesítettek, a két futam időeredményeinek összege határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

1. futam

2. futam

Összesítés

Források 

Alpesisí a 2010. évi téli olimpiai játékokon